Роперуэлос-дель-Парамо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Парамо-Леонес. Занимает площадь 54,25 км². Население — 737 человек.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Леона